Веб има више значења:
 Веб
 Округ Веб (Тексас)
 Веб (Ајова)
 Веб (Алабама)
 Веб (Мисисипи)